Chloe Beck e Emma Navarro erano le campionesse in carica ma non hanno preso parte a questa edizione per i superamenti dei limiti di età.

In finale Eleonora Alvisi e Lisa Pigato hanno sconfitto Maria Bondarenko e Diana Shnaider con il punteggio di 7-63, 6-4.

Teste di serie 

  Weronika Baszak /  Elsa Jacquemot (primo turno)
  Kamilla Bartone /  Oksana Selekhmeteva (semifinale)
  Alexandra Eala /  Elvina Kalieva (primo turno)
  Victoria Jiménez Kasintseva /  Ane Mintegi del Olmo (secondo turno)

  Maria Bondarenko /  Diana Shnaider (finale)
  Kristina Dmitruk /  Jana Kolodynska (quarti di finale)
  Romana Čisovská /  Linda Fruhvirtová (secondo turno)
  Polina Kudermetova /  Giulia Morlet (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2020